Палома (от , )

В музыке 
 «Палома» — известная песня и одноимённый танец, также известные как «Голубка» (); автор стихов и музыки — Себастьян Ирадье.
 «Палома Бланка» — популярная песня, записанная в 1975 году голландским композитором Джорджем Бейкером.
 «Палома-попс» — песня советской и российской рок-группы «Крематорий» из альбома 1996 года «Микронезия».

Персоналии 
 Блойд, Палома (род. 1988) — испано-американская актриса, модель.
 Педреро, Палома (род. 1957) — испанская актриса, театральный режиссёр и драматург.
 Рао, Палома (род. 1986) — индийская актриса и музыкант.
 Фейт, Палома (род. 1985) — английская певица и актриса.
 Эррера, Палома (род. 1975) — аргентинская и американская балерина.
 Палома, Джиа (род. 1984) — американская порноактриса.

Топонимы 
 Палома — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Палома — невключённая территория тауншипа Хани Крик в округе Адамс (штат Иллинойс, США).
 Палома — невключённая территория в округе Калаверас (штат Калифорния, США).
 Палома — упразднённый посёлок в округе Керн (штат Калифорния, США).

Разное 
 «Палома» — атлантический тропический циклон 2008 года.
 «Палома» — коктейль на основе текилы.
 «Палома» — бренд вермута, производимый на заводе Коблево на Украине.
 «Палома» — немецкий спортивный и футбольный клуб

См. также 
 Паломас
 Пуэрто-Паломас
 Голубка Пикассо